Claix (Charente)
 Claix (Isère)